La Superliga 2021-2022, 80ª edizione della massima serie del campionato bulgaro di pallavolo maschile, si è svolta dal 22 ottobre 2021 al 26 aprile 2022: al torneo hanno partecipato sedici squadre di club bulgare e la vittoria finale è andata per la seconda volta consecutiva al .

Regolamento

Formula 
Le squadre partecipanti sono state divise in due gruppi tenendo conto della posizione in classifica nell'edizione 2020-2021, mediante il sistema a serpentina. 
La regular season, disputata con girone all'italiana, per un totale di ventidue giornate, ha visto ciascuna squadra incontrare in gare di andata e ritorno le altre squadre del proprio girone, ed incontrare in gara singola le squadre del girone opposto. Al termine della regular season:
 Le squadre classificate ai primi otto posti della classifica hanno acceduto ai Play-off scudetto, disputati con quarti di finale, giocati al meglio di due partite su tre gare, e semifinali e finale giocati al meglio di tre vittorie su cinque gare.
 Le squadre classificate agli ultimi quattro posti hanno acceduto ai Play-out, disputati con girone all'italiana con gare di sola andata: le ultime tre classificate sono retrocesse in Visša liga, mentre la prima classificata ha disputato uno spareggio promozione-retrocessione, in gara unica, con la squadra seconda classificata in Visša liga.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
 Numero di partite vinte;
 Punti;
 Ratio dei set vinti/persi;
 Ratio dei punti realizzati/subiti;
 Risultato degli sconti diretti.

Squadre partecipanti

Gruppo A

Gruppo B

Torneo

Regular Season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off scudetto.
      Qualificata ai play-out.

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Play-out

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata allo spareggio promozione-retrocessione.
      Retrocessa in Visša liga.

Spareggio promozione-retrocessione

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
 2021-2022